Front d'alliberament del Balutxistan (del seu nom en anglès Balochistan Liberation Front), moviment polític del Balutxistan
 Bruce Lee Foundation, fundació que administra el llegat de l'actor Bruce Lee
 BLF també és l'acrònim (del llatí Barbara Longhi Fecit) de la signatura de Barbara Longhi, pintora d'Itàlia
 BLF també és el codi IATA de Blue1, aerolínia regional de Finlàndia